6 (19) декабря 1916 года была избрана Московская городская дума. На этих выборах полную победу одержала так называемая "Прогрессивная группа" (150 мест из 160), "деловая" группа получила лишь 10 мест. Из-за этого данный созыв  назвали "Прогрессивной думой". Однако 30 декабря (12 января 1917) состоялось специальное заседание особого московского присутствия по городским делам  для рассмотрения вопроса по результатам этих выборов. 5 голосами против четырёх результаты выборов утверждены не были.

 Г. А. Абрикосов.
 Ф. А. Александров.
 А. Д. Алфёров.
 О. А. Анохин.
 Н. Е. Арманд.
 В. Ф. Арнольд.
 В. И. Астров.
 Н. И. Астров.
 С. К. Баев.
 Д-р В. В. Балицкий.
 С. Д. Бахарев.
 А. А. Бахрушин.
 К. П. Бахрушин.
 С. В. Бахрушин.
 П. М. Бахтурин.
 И. Е. Белишев.
 А. М. Березников.
 В. И. Большаков.
 А. Ф. Бочаров.
 П. С. Братановский.
 В. Д. Брянский.
 Н. Г. Буланов.
 С. А. Булочкин.
 Ф. Г. Буров.
 П. А. Бурышкин.
 А. Н. Бухало.
 П. А. Велихов.
 В. П. Верхоланцев.
 И. П. Ветчинкин.
 Е. Ф. Вишневский.
 В. С. Вишняков.
 П. А. Вишняков.
 Г. В. Воинов.
 Н. В. Волков.
 Кн. Г. Д. Волконский.
 А. М. Воронец.
 С. И. Воронин.
 Б. Д. Востряков.
 В. А. Галяшкин.
 Г. М. Ганшин.
 С. В. Ганшин.
 В. П. Глики.
 Т. Е. Гоголев.
 Д-р Д. Е. Горохов.
 В. И. Гриневецкий.
 А. В. Демидов.
 П. Н. Диатроптов.
 М. И. Дмитриев.
 Я. Г. Долбышев.
 И. А. Долгоносов.
 Е. Н. Ефимов.
 К. Н. Жемочкин.
 А. Г. Закалинский.
 В. В. Зворыкин.
 А. Н. Зенбицкий.
 М. С. Зернов.
 Н. Н. Зимин.
 С. Д. Ижболдин.
 Проф. И. А. Каблуков.
 Н. М. Кандырин.
 И. И. Касаткин.
 Л. Л. Катуар.
 Н. М. Кишкин.
 Р. И. Клейн.
 Б. Н. Кожевников.
 Д. И. Кокорин.
 М. П. Колобов.
 А. А. Коновалов.
 А. И. Коновалов.
 Д. С. Коробов.
 Т. С. Королёв.
 П. С. Крашенинников.
 Н. А. Крестовников.
 Н. Д. Крестовников.
 Кн. А. С. Крапоткин.
 И. М. Круглов.
 Г. М. Кузнецов.
 И. С. Кузнецов.
 Н. Н. Кукин.
 А. П. Ланговой.
 В. М. Лапин.
 Н. К. Лахтин.
 А. Г. Лист.
 С. А. Лузин.
 Кн. Г. Е. Львов.
 А. Д. Лямин.
 К. К. Мазинг.
 Н. В. Малолетенков.
 М. И. Мамонтов.
 Проф. А. А. Мануйлов.
 И. Д. Морозов
 Н. К. Муравьёв.
 Д. Н. Муромцев.
 В. П. Мусорин.
 О. Е. Никитин.
 А. В. Новиков.
 М. М. Новиков.
 А. Ф. Нырков.
 В. И. Оловянишников.
 П. М. Орлов.
 А. П. Осипов.
 И. П. Пашков.
 И. Н. Перцов.
 С. И. Печкин.
 А. М. Полянский.
 И. И. Попов.
 С. А. Попов.
 В. В. Пржевальский.
 Е. Е. Привалов.
 А. А. Прокофьев.
 И. П. Прокофьев.
 П. А. Птицын.
 И. А. Пуговкин.
 С. В. Пучков.
 П. А. Работкин.
 А. Н. Реформатский.
 Н. Ф. Ржевский.
 Проф. Г. И. Россолимо.
 В. П. Рябушинский
 М. В. Сабашников.
 А. И. Седов.
 С. Д. Сенаторов.
 С. А. Смирнов.
 М. Т. Соловьёв.
 А. А. Стеблин.
 А. В. Столяров.
 Б. И. Сыромятников.
 Н. И. Сытин.
 Ф. Н. Сытин.
 Н. Д. Телешев.
 Н. В. Тесленко.
 А. А. Титов.
 Д-р Н. Д. Титов.
 И. П. Трегубов.
 С. Н. Третьяков.
 А. В. Троицкий.
 В. А. Труфанов.
 А. И. Угримов.
 А. Н. Устрицев.
 С. И. Фёдоров.
 Г. В. Филатьев.
 П. Н. Финляндский.
 К. П. Фомин.
 С. А. Харитонов.
 С. А. Чаплыгин.
 В. Н. Челищев.
 М. В. Челноков.
 С. П. Чернышёв.
 А. М. Чудаков.
 А. И. Шамшин.
 Н. М. Шатерников.
 Н. А. Шевалдышев.
 Н. Н. Шемшурин.
 Проф. В. Д. Шервинский.
 С. Д. Шипов.
 Н. Н. Шустов.
 П. П. Щапов.
 Н. В. Щенков.
 Д. М. Щепкин.
 Н. Н. Щепкин.

Ссылки 
 Прогрессивная Дума. Портреты членов московской городской думы. Журнал "Искры". № 2, 1916 г. Журнал «Искры», №2. 1916 г.
  Памяти Героя. № 2 Журнал «Искры», Год 1917-й
 Прогрессивная дума с. 12-14.
 Прогрессивная Дума. // "Искры". Год 17 1917, № 2. с. 12-14 на сайте НЭБ

Комментарии

Примечания 

Списки персоналий Москвы
Списки политиков Российской империи